Ямное — топоним

Белоруссия

Россия

Украина

См. также 
 Ямное (озеро) — озеро в Новгородской области
 Ямная